Межконтинентальный кубок по футболу 2001 — футбольный матч, сыгранный 27 ноября 2001 года между клубами «Бавария» (Мюнхен), победителем Лиги чемпионов УЕФА и «Бока Хуниорс», обладателем Кубка Либертадорес на нейтральном поле, Олимпийском стадионе в Токио в присутствии 51 360 зрителей. Игроком матча был признан Самуэль Куффур.

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 FIFA Article  

Спорт в Японии в 2001 году
2001 год в футболе
События 27 ноября
Ноябрь 2001 года
Международные спортивные соревнования в Токио
Международные соревнования по футболу в Японии